Giel steht für:
 Giel (Adelsgeschlecht), mittelalterliches Ministerialengeschlecht aus dem Fürstenland in der Schweiz

Giel ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Timm-Giel, deutscher Nachrichtentechniker
 Christian Giel (1837–1909), deutscher Erzieher und Numismatiker
 Frans Van Giel (1892–1975), belgischer Maler
 Gotthard Giel von Glattburg (vor 1489–1504), Abt des Klosters St. Gallen
 Günter Giel (1929–1988), deutscher Generalleutnant und Stellvertreter des Ministers des Innern der DDR
 Paul Giel (1932–2002), US-amerikanischer Footballspieler
 Roman Giel von Gielsberg (1612–1673), deutscher Abt, Fürstabt im Fürststift Kempten (1639–1673)
 Rosanna Giel (* 1992), kubanische Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Giehl